Sprenge ist der Name folgender Ortschaften in Schleswig-Holstein:

 Sprenge (Steinburg), Ortsteil der Gemeinde Steinburg (Stormarn), Kreis Stormarn
 Sprenge (Schwedeneck), Ortsteil der Gemeinde Schwedeneck, Kreis Rendsburg-Eckernförde
Sprenge (Rumohr), Ortsteil der Gemeinde Rumohr, Kreis Rendsburg-Eckernförde